The Fool peut faire référence à : 

 Le Mat ou Le Fou, aussi Le Fol (version archaïque), une carte du tarot de Marseille.
 The Fool, chanson de Gilbert Montagné (1971).
 The Fool, premier album du groupe Warpaint (2010).
 The Fool, un collectif artistique et groupe musical néerlandais.
 The Fool, un film de Christine Edzard sorti en 1990.

Voir aussi 
Fool, un titre de la chanteuse Shakira, paru en 2001
 The Fool on the Hill, une chanson des Beatles parue en 1967.
 The Fools, un groupe de pop rock américain.
 The Fool Circle, un album studio du groupe Nazareth, sorti en 1981.